Heaven Can Wait (1943) — filme com Gene Tierney e Don Ameche traduzido em Portugal como O Céu Pode Esperar
 O Céu Pode Esperar (1978) — filme com Warren Beattie e Dyan Cannon
 Down to Earth (2001) — filme com Chris Rock e Chazz Palminteri exibido no Brasil como O Céu Pode Esperar

Desambiguações de cinema